Георгій Костадінов (3 березня 1950, Бургас, Болгарія) — болгарський боксер, олімпійський чемпіон 1972 року.

Аматорська кар'єра 
Олімпійські ігри 1972 
 1/16 фіналу. Переміг Яна Балуха (Пакистан) TKO
 1/8 фіналу. Переміг Кріса Іуса (Канада) 5-0
 1/4 фіналу. Переміг Каліксто Переса (Колумбія) 3-2
 1/2 фіналу. Переміг Лешека Блажинські (Польща) 5-0
 Фінал. Переміг Лео Рвабвого (Уганда) 5-0

Олімпійські ігри 1976 
 1/16 фіналу. Переміг Кіма Дже Чо (Південна Корея) 5-0
 1/8 фіналу. Програв Альфреду Пересу (Венесуела) 0-5

Посилання 
 

Болгарські боксери
Болгарські олімпійські чемпіони
Боксери на літніх Олімпійських іграх 1972
Боксери на літніх Олімпійських іграх 1976
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1972
Боксери найлегшої ваги
Уродженці Бургаса